Ко́рневская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Корневская волость (Тарский уезд) — в составе Омской губернии, Тарский уезд
 Корневская волость (Кадниковский уезд) — в составе Вологодской губернии, Кадниковский уезд